|}
Die Bahnstrecke Lecco–Colico ist eine Nebenbahn in Italien. Sie verbindet die Stadt Lecco mit dem Ort Colico und läuft entlang der Ostküste des Comer Sees.

Der Strecke wurde gebaut, um die schon bestehende Veltlinbahn an dem Restnetz Italiens zu verbinden. Der Abschnitt Lecco–Bellano wurde am 1. Juli 1892 eröffnet, der Abschnitt Bellano–Colico am 1. August 1894.

1902 wurde die Strecke (zusammen mit den Strecken Colico–Sondrio und Colico–Chiavenna) mit Dreiphasenwechselstrom elektrifiziert; es war die erste Hochspannung-Elektrifizierung der Welt.

Heute verkehren auf die Strecke Regionalzüge Calolziocorte–Lecco–Colico–Sondrio, sowie Regioexpress-Züge Mailand–Tirano.

Literatur 
 Rete Ferroviaria Italiana. Fascicolo linea 26

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei